La Petite Reine fait notamment référence à :

 « La petite reine », surnom donné à la bicyclette.
 La Petite Reine, société de production de cinéma française créée en 1995 ;
 La Petite Reine, moyen métrage néerlandais de Simone van Dusseldorp sorti en 2006 ;
 La Petite Reine, film québécois d'Alexis Durand-Brault sorti en 2014 ;

Voir aussi